Ciona är ett släkte av sjöpungar som beskrevs av Fleming 1822. Ciona ingår i familjen Cionidae. 

Ciona är enda släktet i familjen Cionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sjöpungar
Ciona